Rosko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń, przy drodze krajowej 181, w połowie odległości pomiędzy Czarnkowem a Wieleniem
 Rosko – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń